Daniel Jones – giocatore di football americano statunitense
 Daniel Jones – linguista e fonetista britannico
 Daniel Jones – musicista australiano